François de Haes (VOC), VOC bestuurder in Japan
 Frans De Haes Belgisch olympisch kampioen gewichtheffen